Landesregierung Burgstaller bezeichnet mehrere Regierungen Salzburgs:
 Landesregierung Burgstaller I (2004 bis 2009)
 Landesregierung Burgstaller II (2009 bis 2013)